Teke peut se référer à :
 les Tekkès, une des principales tribus turkmènes ;
 les Teke, un peuple bantou de l'Afrique centrale.
 les langues teke, des langues bantoues